Романгордо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 39,07 км². Население — 236 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса